Velika nagrada San Marina 2002 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2002. Odvijala se je 14. aprila 2002.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:21,091
|
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:21,155
| +0,064
|-
! 3
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:21,473
| +0,382
|-
! 4
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:21,605
| +0,514
|-
! 5
| 4
|  Kimi Raikkonen
| McLaren-Mercedes
| 1:22,104
| +1,013
|-
! 6
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:22,490
| +1,399
|-
! 7
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:22,767
| +1,678
|-
! 8
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:22,833
| +1,742
|-
! 9
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 1:22,857
| +1,766
|-
! 10
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:23,116
| +2,025
|-
! 11
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:23,681
| +2,590
|-
! 12
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:23,821
| +2,730
|-
! 13
| 20
|  Heinz-Harald Frentzen
| Arrows-Cosworth
| 1:23,862
| +2,771
|-
! 14
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 1:24,050
| +2,959
|-
! 15
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 1:24,253
| +3,162
|-
! 16
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 1:24,328
| +3,237
|-
! 17
| 25
|  Allan McNish 
| Toyota
| 1:24,331
| +2,240
|-
! 18
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:24,579
| +3,488
|-
! 19
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 1:24,790
| +3,699
|-
! 20
| 21
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Cosworth
| 1:24,808
| +3,717
|-
! 21
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:24,852
| +3,761
|-
! 22
| 22
|  Alex Yoong 
| Minardi-Asiatech 
| 1:27,241
| +6,150
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 62
| 1:29:10,789
| 1
| 10
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 62
| + 17,907 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 62
| + 19,755 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 62
| + 44,725 s
| 4
| 3
|-
! 5
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 62
| + 1:23,395
| 9
| 2
|-
! 6
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 61
| +1 krog
| 6
| 1
|-
! 7
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 61
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 8
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 61
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 9
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 61
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 10
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 61
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 11
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 60
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! Ods
| 21
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Cosworth
| 50
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 45
| Pog. gred
| 18
|  
|-
! Ods
| 4
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 44
| Izp. sistem
| 5
|  
|-
! Ods
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 44
| Pedal za plin
| 12
|  
|-
! Ods
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 30
| Pog. gred
| 22
|  
|-
! Ods
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 26
| Menjalnik
| 16
|  
|-
! Ods
| 20
|  Heinz-Harald Frentzen
| Arrows-Cosworth
| 25
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 19
| Hidravlika
| 15
|  
|-
! Ods
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 5
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 0
| El. sistem
| 17
|  
|-
! DNQ
|22
| Alex Yoong
|Minardi-Asiatech
|
| Pravilo 107 %
|
|}

Formula 1 sezona 2002
2002